Дэвид Форбс Хендри (; родился 6 марта 1944, Ноттингем, Англия) — британский экономист, профессор экономики Оксфордского университета.

Биография 
Дэвид родился 6 марта 1944 года в Ноттингем, Ноттингемшир, Англия.

Хендри в 1966 году получил степень  с отличием по экономике в Абердинском университете, а через год в 1967 году получил степень  с отличием по эконометрике в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1970 году удостоен докторской степени по экономике в Лондонской школе экономики и политических наук, защитив свою диссертационную работу «Оценка экономической модели с ошибками авторегрессии», а научным руководителем был Денис Сарган.

Преподавательскую деятельность Хендри начал в стенах альма-матера в должности лектора в 1969—1973 годах, затем в должности преподавателя в 1973—1977 годах, а в 1977—1981 годах занимал должность полного профессора эконометрики в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1982 году принял предложение занять должность профессора в  при Оксфордском университете. В 1982—1984 годах был также исполняющим обязанности директора Института экономики и статистики при Оксфордском университете. В 1995—2000 годах профессор экономики кафедры Ливерхум, а в 2001—2007 годах председатель экономического факультета Оксфордского университета. В 2003—2006 годах научный сотрудник . С 2010 года директор программы экономического моделирования  при . С 2008 года член консультативной группы по прогнозированию для  правительства Великобритании.

Является членом редколлегии  с 1982 года и  с 1984 года, «Oxford Economic Papers» с 1987 года,  с 1998 года и «Journal of Economic and Social Measurement» с 2003 года, членом консультативного совета  с 2002 года,  с 2004 года, «European Journal of Pure and Applied Mathematics» с 2010 года. Хендри также является сотрудником  с 1997 года, членом эконометрического общества с 1975 года, членом Британской академии c 1987 года.

Хендри был приглашённым профессором экономики университета Дьюка в 1987—1991 годах и Калифорнийского университета в Сан-Диего в 1981 году и в 1984 году, а также Центра исследования операций и эконометрики при Лувенском католическом университете в 1980 году, приглашённым научным сотрудником Австралийского национального университета в 1976 году, приглашённым ассоциированным профессором Калифорнийского университета в Беркли в 1976 году и  при Йельском университете в 1975 году. Был учредителем журнала  в 1997 году, был членом редколлегии «Empirica» в 1987—2008 годах, совместным редактором  в 1982—1992 годах, помощником редактора Econometrica в 1981—1987 годах, редактором  в 1971—1975 годах и  в 1976—1980 годах.

 Семья
Дэвид Хендри женат и имеет одну дочь.

Награды 

 1986 — медаль от Хельсинкского университета,
 1986 —  Королевского общества Статистики,
 1987 — почётный доктор права Абердинского университета,
 1991 — медаль ,
 1991 — почётный иностранный член Американской экономической ассоциации,
 1992 — дипломированный статистик,
 1992—1995 — президент ,
 1994 — почётный иностранный член Американской академии искусств и наук,
 1995 — почётный вице-президент ,
 1998 — почётный доктор наук Ноттингемского университета,
 1999 — президент Британской научной ассоциации,
 2001 — почётный доктор философии Норвежского университета естественных и технических наук,
 2001 — почётный доктор экономики honoris causa университета Санкт-Галлена,
 2001 — почётный сотрудник ,
 2002 — почётный доктор права Сент-Эндрюсского университета,
 2003 — один из 200 наиболее цитируемых экономистов в мире по индексу цитирования научных статей по версии Института научной информации,
 2006 — почётный доктор философии Лундского университета,
 2009 — почётный доктор Мадридского университета имени Карлоса III,
 2009 — возведён в звание рыцаря-бакалавра по случаю ,
 2010 — почётный член ,
 2011 — почётный старший сотрудник Центра для исследований в области экономики в Римини,
 2012 — премия Исаака Керстенецкого за научные достижения от ,
 2012 — академик ,
 2013 — почётный доктор Орхусского университета,
 2013 — Thomson Reuters Citation Laureates.

Библиография 

 Hendry D.F., Nielsen B. Econometric Modeling: A Likelihood Approach — Princeton University Press, 2007
 Hendry D.F., Clements M.P. Forecasting Non-stationary Economic Time Series — MIT Press, 1999
 Hendry D.F., Clements M.P. Forecasting Economic Time Series — Cambridge University Press, 1998
 Hendry D.F. Dynamic Econometrics — Oxford University Press, 1995
 Hendry D.F., Banerjee A., Dolado J.J., Galbraith J.W. Co-integration, Error Correction and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press, 1993
 Hendry D.F., Clements M.P. Oxford Handbook of Economic Forecasting, 2011
 Hendry D.F., Marcellino M., Mizon G.E. Encompassing // Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 70, 2008
 Hendry D.F., Clements M.P. Information in Economic Forecasting // Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2005
 Hendry D.F., Campos J., Ericsson N.R. General to Specific Modelling — Edward Elgar, 2005
 Hendry D.F., Haldrup N., van Dijk H. Model Selection and Evaluation // Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65, 2003
 Hendry D.F., Clements M.P. Companion to Economic Forecasting — Basil Blackwell, 2002
 Hendry D.F., Ericsson N.R. Understanding Economic Forecasts — MIT Press, 2001
 Hendry D.F., Pesaran M.H. Studies in Empirical Macro-econometrics // Journal of Applied Econometrics, 16, 2001
 Hendry D.F. Econometrics: Alchemy or Science? New Edition — Oxford University Press, 2000
 Hendry D.F., Barnett W.A., Hylleberg S., Terasvirta T., Tjostheim D., Wurtz A. Nonlinear Econometric Modeling in Time Series Analysis — Cambridge University Press, 2000
 Hendry D.F., Shephard N. Co-integration and Dynamics in Economics // Journal of Econometrics, 80, 1997
 Hendry D.F., Banerjee A. The Econometrics of Economic Policy — Oxford: Blackwell Publishers, 1997
 Hendry D.F., Morgan M.S. The Foundations of Econometric Analysis — Cambridge University Press, 1995
 Hendry D.F. Econometrics: Alchemy or Science? Essays in Econometric Methodology- Basil Blackwell, 1993
 Hendry D.F., Banerjee A. Testing Integration and Cointegration // Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, 1992
 Hendry D.F. Econometric Modelling with Cointegrated Variables // Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48, 1986
 Hendry D.F., Wallis K.F. Econometrics and Quantitative Economics — Basil Blackwell, 1984.

Примечания 

Члены Британской академии
Члены Эдинбургского королевского общества
Преподаватели Лондонской школы экономики
Президенты Королевского экономического общества